Семён Степа́нов: Степанов, Семён (XVII век) — атаман.
 Степанов, Семён Николаевич (ум. 1884) — русский художник.
 Степанов, Семён Сергеевич (1901—1966) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Степанов, Семён Степанович (1893 — ?) — советский военный и государственный деятель, капитан 2-го ранга.

Примечания